Сибіга — українське прізвище.

 Сибіга Андрій Іванович (нар. 1975) — український дипломат, правник.
 Сибіга Іван Васильович (нар. 1945) — український правник.
 Сибіга Ігор Іванович (нар. 1976) — український дипломат, правознавець.

Українські прізвища
Прізвища на -га